Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Gene Mayer che hanno battuto in finale Chris Delaney e Kim Warwick 7–6, 7–5.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (primo turno)
 Colin Dibley /  Gene Mayer (campioni)

 Stanislav Birner /  Jiří Hřebec (primo turno)
 Chris Delaney /  Kim Warwick (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1980